John Stubbington (ur. 19 lutego 1968 roku w Wielkiej Brytanii) – od września 2010 roku zajmuje stanowisko Chief Operating Officer w Medicover. Współpracował z wieloma firmami, a doświadczenie w branży opieki zdrowotnej miał przyjemność zdobywać w wielu krajach świata. Od 2019 roku pełni również funkcję Prezesa Zarządu Medicover Sp. z o.o.

Biografia

Edukacja 
John Stubbington urodził się w Preston w angielskim hrabstwie Lancashire. Swoje lata szkolne spędził w Coventry, gdzie uczył się w Mount Nod Junior School oraz szkole męskiej Woodlands w zachodniej części miasta.

Wykształcenie zdobył w renomowanej IESE Business School w Barcelonie, Cranfield School of Management w Bedfordshire w Wielkiej Brytanii, a także w London Business School. Dzięki tym doświadczeniom poszerzył swoją wiedzę i doświadczenie w dziedzinie mediów zdigitalizowanych, finansów, technologii i nowoczesnych metod zarządzania.

Kariera zawodowa 
Po zakończeniu kariery piłkarskiej w Coventry City, przeniósł się do sektora ubezpieczeń i specjalizował się w opiece zdrowotnej. John Stubbington posiada 35-letnie doświadczenie w branży opieki zdrowotnej, a swoje pierwsze kroki w biznesie stawiał w firmie Axa Equality & Law piastując stanowisko Senior Clerk. W 1988 roku przeszedł do firmy Cigna, której misją już od ponad 200 lat jest poprawa zdrowia ludzi. Następnie swoje kompetencje menedżerskie rozwijał w Norwich Union Insurance zajmując stanowisko Senior Sale Consultant.

Od 1993 roku związany był z firmą BUPA, gdzie pracował 18 lat. W dziale krajowym firmy spędził dziewięć lat, prowadząc wiele różnych zespołów sprzedażowych. Z czasem objął kierownictwo nad jej działem obsługi klienta, którego celem było osiągnięcie najwyższego poziomu zadowolenia.

W 2002 roku przeniósł się do międzynarodowego biura BUPA, by objąć stanowisko Dyrektora Operacyjnego. Pod jego pieczą znaleźli się klienci z ponad 200 krajów całego świata. Do 2005 roku przebywał w Kopenhadze, gdzie pełnił dwie funkcje: Dyrektora Operacyjnego BUPA International i Dyrektora Generalnego IHI BUPA (spółki zależnej z siedzibą w Danii).

John obecnie pełni funkcję dyrektora operacyjnego w Medicover, zarządza działem opieki zdrowotnej i nadzoruje działalność firmy na obszarze Europy i Azji: w Polsce, Rumunii, na Ukrainie, na Węgrzech i w Indiach. Na obecnym stanowisku zajmuje się rozwojem oferty ponad 20 placówek, które obejmują między innymi centra medyczne, szpitale wielospecjalistyczne, stomatologię, kliniki płodności, sklepy okulistyczne, apteki, kliniki ortopedyczne i rehabilitacyjne oraz domy opieki dla osób starszych. Ostatnio firma poszerzyła zakres usług o świadczenia dla pracowników, takie jak pakiety fitness i platformy świadczeń.

Przypisy 

Ludzie związani ze zdrowiem publicznym
Urodzeni w 1968